Gedau ist der Name

 eines ehemaligen Kupferhofs bei Stolberg (Rhld.); siehe Naturschutzgebiet Tatternsteine mit Talaue#Geologie
 einer dreier ehemals selbständiger Ortschaften in der Oblast Kaliningrad; siehe Pogranitschny (Kaliningrad, Bagrationowsk)#Pogranitschny selski Sowet/okrug 1947–2008